Muzeum Łodzi Wikingów w Roskilde
 Muzeum Łodzi Wikingów w Oslo